Министр обороны Израиля (, Сар ха-битахон букв. Министр безопасности) — глава министерства обороны Израиля.
 
Эта должность считается второй по значимости в израильском правительстве. Министр обороны также является постоянным членом Кабинета Безопасности. В силу важности должности часто совмещалась с должностью премьер-министра.

Список министров обороны

Примечания 

Списки:Израиль

И